Noßwitz ist der Name folgender Ortsteile:

 Noßwitz (Rochlitz), Ortsteil der Stadt Rochlitz im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Noßwitz (Elsterberg), Ortsteil der Stadt Elsterberg im Vogtlandkreis, Sachsen
 Noßwitz im Landkreis Glogau, Niederschlesien, heute Nosocice, Stadtteil von Głogów in Polen